A 2019. évi Európa játékokon az atlétikában összesen 10 versenyszámot rendeztek. Az atlétika versenyszámait június 23. és 28. között tartották.

Összesített éremtáblázat

Férfi

Éremtáblázat

Érmesek

Női

Éremtáblázat

Érmesek

Vegyes

Éremtáblázat

Érmesek

Jegyzetek

Források 
 

Sportágak a 2019. évi Európa játékokon